Mannequin peut désigner :
 une personne exerçant une activité relevant du mannequinat ;
 un objet figuratif que l'on appelle mannequin ;
 l'instrument principal dont se sert le facteur d'orgues pour harmoniser les tuyaux. Le mannequin est en réalité un petit orgue de deux ou trois rangs à pression réglable qui est installé dans une salle insonorisée et à température contrôlée.

Théâtre 
 Le Mannequin, comédie en 4 actes de Paul Gavault, créée le 5 février 1914 à la Comédie Marigny.

Cinéma 
 Mannequin est le titre original du film muet américain Marisa, l'enfant volée, réalisé par James Cruze et sorti en 1926
 Mannequin ou Les Pirates de la mode (Fashions of 1934) sont les deux titres français connus d'un film américain réalisé par William Dieterle sorti en 1934
 Mannequin est un film américain réalisé par Frank Borzage sorti en 1937
 Mannequin est un film américain réalisé par Michael Gottlieb sorti en 1987

Musique 
 Mannequin est un DVD single du groupe de metal Cradle of Filth.

Voir aussi 
 Manneken-pis, une statue en bronze de Bruxelles.

Homonymie de titre